

Rio Preto est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Rio Preto da Eva est une municipalité de l'État d'Amazonas
 Le rio Preto est un cours d'eau du District fédéral
 Le rio Preto est un cours d'eau de l'État de São Paulo
 Le rio Preto est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme